Константин Георгиевич Молтенинов (2 октября 1924, Моховка, Пензенская губерния, РСФСР, СССР — 3 сентября 2022) — российский и советский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников. Заслуженный художник Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился 2 октября 1924 года в ныне несуществующей деревне Моховка находившейся на территории нынешнего Усть-Каремшинского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области. В 1939 году поступил в Ленинградское художественно-педагогическое училище. Осенью 1941 года был эвакуирован в Ярославль, работал на военном заводе.

В 1942 году поступил в военно-морское училище, по окончании которого служил на Беломорской военной флотилии, в Кронштадте, на Северном флоте. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова, «За победу над Германией».

После демобилизации окончил среднюю художественную школу и в 1947 году поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1953 году по мастерской Рудольфа Френца с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — жанровая картина «Старт лыжников».

Участник выставок с 1953 года. В 1956 году принят в члены Ленинградского Союза художников. Писал жанровые и батальные картины, пейзажи, портреты. Автор картин «Весенний день» (1955), «Вести из Питера» (1957), «Защитники Петрограда» (1959), «Солдаты (1941 год)» (1961), «Свежий ветер» (1964), «Хлеба созрели» (1975), «Страда уборочная» (1980) и других.

На рубеже 80-х и 90-х годов работы Константина Молтенинова в составе экспозиций произведений ленинградских художников были представлены европейским зрителям на целом ряде зарубежных выставок.

Произведения К. Г. Молтенинова находятся в музеях и частных собраниях в России, Китае, Японии, США, Италии, Великобритании, Норвегии, Турции, Франции и других странах.

Скончался 3 сентября 2022 года.

Выставки

Примечания

Источники 
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. — Л.: ЛССХ, 1956. — С.13.
 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л.: Ленинградский художник, 1958. — С.21.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1961. — С.28.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1964. — С.28.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — С.35.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — С.20.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С.23.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М.: Советский художник, 1979. — С.171.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.18.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С.87.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М.: Союз художников России, 2000. — С.191.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — С.403, 404, 405. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт-Петербург: «Первоцвет», 2007. — С.73.
 Участникам Второй мировой и Великой Отечественной войны посвящается… Альбом-каталог. — Санкт-Петербург, 2010. — С.60-63.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 26 Avril, 1991.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Моряки Великой Отечественной войны
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Члены КПСС
Долгожители России